Сесар Леонидас Мендоса Дуран (, 11 сентября 1918, Сантьяго — 13 сентября 1996, Сантьяго) — чилийский полицейский генерал, директор корпуса карабинеров в 1973—1985. Участник военного переворота 11 сентября 1973, член военной хунты генерала Пиночета. Известный спортсмен-конник, призёр хельсинкской Олимпиады 1952.

Полицейская карьера 
Родился в семье преподавателя Атилио Мендосы Вальдебенито и пианистки Амалии Дуран. В 1938 был призван в армию, в 1940 поступил в училище карабинеров.

С 1942 на полицейской службе. Занимал ряд офицерских должностей в различных региональных управлениях. С 1970 — генерал, с 1972 — генеральный инспектор корпуса карабинеров Чили.

Спортивные достижения 

Сесар Мендоса считается выдающимся спортсменом Чили. Поскольку подготовка карабинеров включала верховую езду, Мендоса увлёкся конным спортом.

В 1951 году завоевал золотую медаль Панамериканских игр в командном конкуре. В 1952 году участвовал в XV Олимпийских играх — стал обладателем серебряной медали в командном конкуре. На Панамериканских играх 1959 году завоевал бронзовую медаль в выездке и золотую в командной выездке.

Участие в свержении Альенде 
В сентябре 1973 года генерал Мендоса являлся вторым лицом в корпусе карабинеров. Командующий корпусом генерал Хосе Мария Сепульведа поддерживал правительство Народного единства. 10 сентября 1973 Мендоса встретился с командующим ВВС Чили генералом Густаво Ли Гусманом и принял предложение присоединиться к военному мятежу против президента Сальвадора Альенде.

11 сентября 1973 Мендоса обеспечил подключение карабинеров к государственному перевороту. В частности, он сместил с поста генерала Сепульведу, который вместе с Альенде находился в президентском дворце Ла-Монеда. Альенде особо упомянул Мендосу в своём последнем радиовыступлении, обвинив генерала в измене правительству.

Во главе пиночетовской полиции 
После переворота Сесар Мендоса возглавил корпус карабинеров и стал членом правительственной хунты генерала Пиночета. Он военизировал полицейскую службу, перевёл карабинеров из МВД в ведение министерства обороны. Сыграл видную роль в политических репрессиях. С другой стороны, Мендоса осуществил также ряд мероприятий по усилению эффективности полиции — были учреждены департамент по борьбе с наркоторговлей, служба психометрических расследований, группа оперативного спецназа.

В конце марта 1985 в Сантьяго были похищены и убиты три активиста компартии. Первоначально Мендоса попытался представить это как «сведение счётов между коммунистами». Однако жестокое тройное убийство вызвало серьёзный резонанс и заставило провести профессиональное расследование. Была установлена ответственность карабинеров (хотя Мендоса безуспешно пытался переложить её на политическую спецслужбу). Громкий скандал вынудил Мендосу подать в отставку 2 августа 1985 (во главе чилийской полиции его сменил Родольфо Станхе).

Общественная активность 
После отставки Сесар Мендоса углубился в общественную деятельность. В 1987 он стал одним из основателей частного Университета Лас-Кондес. Мендоса и его жена Алисия Годой учредили также благотворительную организацию помощи детям.

Скончался Сесар Мендоса в госпитале карабинеров через два дня после своего 78-летия.

Интересные факты 
В день военного переворота и свержения президента Альенде — 11 сентября 1973 — Сесару Мендосе исполнилось 55 лет. Таким образом, праздничная дата пиночетовских времён совпадала с днём рождения Мендосы.

Примечания

Ссылки 

 

Военачальники Чили
Политики Чили
Члены Правительственной хунты Чили (1973—1990)
Деятели антикоммунистических организаций
Эра Пиночета
Спортсмены Чили
Конники Чили
Конники на летних Олимпийских играх 1952 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года